Чемпионат Росмалена на травяных кортах 2018 (по спонсорским соображениям, также известен как Libema Open 2018) — 29-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в нидерландском городе Хертогенбос на травяных кортах местного Autotron convention center и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2018 году турнир прошёл с 11 по 17 июня. Соревнование начинало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире был Адриан Маннарино (№ 26 в мире на тот момент). Француз в первом для себя матче на стадии второго раунда проиграл соотечественнику Жереми Шарди. Чемпион прошлого года Жиль Мюллер защищал свой титул в качестве третьего номера посева, однако во втором раунде проиграл Мэттью Эбдену. Титул в итоге достался второго номеру посева Ришару Гаске, который во «французском» финале оказался сильнее Жереми Шарди. В основных соревнованиях выступили два представителя России: Евгений Донской и Даниил Медведев и оба проиграли на стадии второго раунда.

Парный мужской турнир выиграл третий сеянный дуэт Доминик Инглот и Франко Шкугор, которые в финале обыграли вторых номеров посева Майкла Винуса и Равена Класена. Прошлогодние чемпионы Лукаш Кубот и Марсело Мело защищали свой титул в качестве первых номеров посева и дошли до полуфинала, где проиграли чемпионам этого года.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала двухкратная его чемпионка Коко Вандевеге (№ 15 в мире на тот момент). Представительница США смогла доиграть до полуфинала, где проиграла в тяжелом матче № 7 посева Александре Крунич. Сербская теннисистка после этой победы в финале переиграла Кирстен Флипкенс и забрала главный приз. Прошлогодняя чемпионка Анетт Контавейт защищала свой титул в качестве четвёртого номера посева, однако уже в первом раунде уступила Веронике Кудерметова, попавшей на турнир через квалификацию. Кудерметова в итоге доиграла до четвертьфинала, став лучшей среди пяти россинок в основной сетке (остальные проиграли в первом раунде).

Женский парный приз достался первой сеянной паре Элизе Мертенс и Деми Схюрс, которые в финале на отказе переиграли вторых номеров посева прошлогоднюю финалистку Кики Бертенс и прошлогоднюю чемпионку Кирстен Флипкенс. Партнёрша Флипкенс по победе год назад не принимала участие в турнире.

Посев

Мужской одиночный турнир 

 1 Рейтинг учтён на 28 Мая 2018.

Теннисисты, приглашенные на турнир в одиночном разряде (WC):
  Таллон Грикспур
  Маккензи Макдональд
  Стефанос Циципас

Теннисисты, победившие в квалификации турнира (Q):
  Алекс Болт
  Макс Перселл
  Бернард Томич
  Франко Шкугор

Теннисисты, получившие приглашение из числа проигравших в финале квалификации турнира (LL):
  Кевин Кинг
  Джон-Патрик Смит
  Тим Смычек

Женский одиночный турнир 

 1 Рейтинг учтён на 28 Мая 2018.

Теннисистки, приглашенные на турнир в одиночном разряде (WC):
  Анна Калинская
  Бибиана Схофс
  Ришел Хогенкамп

Теннисистки, победившие в квалификации турнира (Q):
  Анна Блинкова
  Валентина Грамматикопулу
  Вероника Кудерметова
  Антония Лоттнер
  Марина Мельникова
  Фанни Столлар

Теннисистки, получившие приглашение из числа проигравших в финале квалификации турнира (LL):
  Тереза Мартинцова

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Ришар Гаске обыграл  Жереми Шарди со счётом 6-3, 7-6(5).
 Гаске выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Шарди сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Г. Гарсия
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=64
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ж. Шарди
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=67
| RD1-score04-3=7

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= А. Болт
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= В. Поспишил
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=65
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= М. Макдональд
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= А. Сеппи
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= М. Эбден
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=LL
| RD1-team12= Т. Смычек
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= А. Бедене
| RD1-score13-1=7| RD1-score13-2=64
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14=
| RD1-team14= М. Копил| RD1-score14-1=66
| RD1-score14-2=7| RD1-score14-3=6| RD1-seed15=
| RD1-team15= Н. Басилашвили
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Ю. Сугита| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= А. Маннарино
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ж. Шарди| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= А. Болт
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= М. Макдональд| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=7| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Ж. Мюллер
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= М. Эбден| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=7| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= М. Копил| RD2-score07-1=7| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=6| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Ю. Сугита
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Ж. Шарди| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=7| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= М. Макдональд
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=65

| RD3-seed03=
| RD3-team03= М. Эбден| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= М. Копил
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Ж. Шарди| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=7| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= М. Эбден
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Женщины. Одиночный турнир 
  Александра Крунич обыграла  Кирстен Флипкенс со счётом 6-7(0), 7-5, 6-1.
 Крунич выиграла дебютный титул в туре ассоциации.
 Флипкенс сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Финал 

 Мужчины. Парный турнир 
  Доминик Инглот /  Франко Шкугор обыграли  Майкла Винуса /  Равена Класена со счётом 7-6(3), 7-5.
 Инглот выиграл 3-й парный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Шкугор выиграл 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Элизе Мертенс /  Деми Схюрс''' обыграли  Кики Бертенс /  Кирстен Флипкенс со счётом 3-3 — отказ.
 Мертенс выиграла 3-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Схюрс выиграла 5-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат Росмалена на травяных кортах
 Мировой тур ATP 2018
 WTA Тур 2018
 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Нидерланды
Теннис
Июнь 2018 года
2018